Соуса () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Соуса, Карла (род. 1985) — мексиканская актриса.
 Соуса, Пилар (1923—1999) — мексиканская актриса.
 См. также 
 Соза
 Соуза